Domašín bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Domašín, Gemeinde im Okres Chomutov
 Domašín, Ortsteil von Černíkovice, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Domašín, Ortsteil von Dobruška, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Domašín, Ortsteil von Štědrá, Okres Karlovy Vary
 Domašín, Ortsteil von Studená u Telče, Okres Jindřichův Hradec
 Domašín, Ortsteil von Vlašim, Okres Benešov